Los paleopropitécidos (Palaeopropithecidae), conocidos como lémures perezoso, son una familia extinta de primates lemuriformes que incluye cuatro géneros. 

Filogenia basada en las publicaciones de Horvath et ál. (2008) y Orlando et al. (2008).

Referencias 

Lemuriformes
Mamíferos extintos de África